Samarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Semarang, provinshuvudstad, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Samarang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Samarang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar